Juan Manuel López Iturriaga (1959) olimpiai ezüstérmes spanyol kosárlabdázó
 Juan Manuel López Martínez (1969) olimpiai bajnok spanyol labdarúgó
 Juan Manuel López Rivera (1983) Puerto Ricó-i professzionális ökölvívó, amatőrként olimpikon